Oliva steht für:

 Oliva von Brescia (2. Jh.), frühchristliche Märtyrin und Heilige
 Oliva von Palermo († 463), Schutzheilige von Palermo
 Oliva de Besalú (971–1046), Graf von Berga, Abt und Bischof
 Oliva (Schiff), maltesisches Frachtschiff 
 Oliva (Unternehmen), portugiesischer Nähmaschinenhersteller

Orte:

 Oliva, deutscher Name von Oliwa (Gdańsk), Stadtteil von Danzig, Polen
 Oliva (Stadt), antike Stadt im heutigen Algerien
 Oliva (Valencia), Ort in der Provinz Valencia, Spanien
 Oliva (Córdoba), Ort in der Provinz Córdoba, Argentinien
 Oliva Gessi, Gemeinde in der Provinz Pavia, Lombardei, Italien

Oliva ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Bonito Oliva (* 1939), italienischer Kunsthistoriker, Kunstkritiker und Autor
 Alessandro Oliva (1407–1463), italienischer Kardinal
 Alexander Theodor von Oliva (1691–1767), Bürgermeister von Aachen
 Carlos Alberto Oliva Castillo (* 1974), mutmaßlicher mexikanischer Verbrecher
 Criss Oliva (1963–1993), US-amerikanischer Musiker
 Fernán Pérez de Oliva (um 1497–um 1533), spanischer Dramatiker und Moralphilosoph
 Francesco Oliva (* 1951), Bischof von Locri-Gerace

 Hans Oliva-Hagen (1922–1992), deutscher Journalist und Drehbuchautor
 Jaime Rolando Rosenthal Oliva (1936–2019), honduranischer Politiker
 Jon Oliva (* 1960), US-amerikanischer Rocksänger
 L. Jay Oliva (1933–2014), US-amerikanischer Historiker und Universitätspräsident
 Lewis Oliva (* 1992), walisischer Bahnradsportler
 Luis Oliva (1908–2009), argentinischer Leichtathlet
 Maria Fernanda Navarro Oliva (* 1996), mexikanische Tennisspielerin
 Mariana Díaz-Oliva (* 1976), argentinische Tennisspielerin
 Mariana González Oliva (* 1976), argentinische Hockeyspielerin
 Martin von Oliva (1738–1816), Bürgermeister von Aachen
 Ota Oliva (1926–1994), tschechischer Zoologe
 Patrice Oliva (* 1974), deutsch-französischer Komponist
 Patrizio Oliva (* 1959), italienischer Boxer
 Pavel Oliva (Pavel Ohrenstein; 1923–2021), tschechischer Holocaustüberlebender und Althistoriker
 Pepita de Oliva (1830–1871), spanische Tänzerin
 Peter Johann Oliva (1247/48–1296/98), französischer Theologe, siehe Petrus Johannis Olivi
 Reiner Oliva, Schlagzeuger und Sänger
 Salvador Hidalgo Oliva (* 1985), deutsch-kubanischer Volleyballspieler 
 Sergio Oliva (1941–2012), kubanischer Bodybuilder
 Stéphan Oliva (* 1959), französischer Jazzpianist
 Viktor Oliva (1861–1928), tschechischer Maler und Grafiker
 Xavi Oliva (* 1976), spanischer Fußballtorhüter

Siehe auch:

 La Oliva
 Villa Oliva
 Oliba
 Olive